Lakaträskån kallas en del av Flarkån, ett biflöde till Luleälven. Lakaträskån rinner igenom Edefors församling, Bodens kommun, Norrbottens län.

Bodens kommun
Vattendrag i Sverige